Клингенталь () — город в Германии, в земле Саксония. Расположен в юго-восточной части района Фогтланд. В городе проживает 9078 человек (на 31 декабря 2013 года).

Известен как город фирмы Weltmeister, производящей аккордеоны и фирмы C.A. SEYDEL SÖHNE, производящей губные гармоники.

В городе проводится ежегодный международный конкурс исполнителей на баянах и аккордеонах.

Город также известен своими традициями горнолыжного спорта. В Клингентале находится трамплин Vogtland-Arena.

Примечания 

Города Саксонии